Епархия Пхайкхона () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Пхайкхон, Мьянма. Епархия Пхайкхона входит в митрополию Таунджи. Кафедральным собором епархии Мьичины является церковь Святейшего Сердца Иисуса Христа.

История 

15 декабря 2005 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу Ubi venit plenitude, которой учредил епархию Пхайкхона, выделив её из архиепархии Таунджи.

Ординарии епархии 

 епископ Peter Hla (15.12.2005 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Ubi venit plenitudo, AAS 98 (2006), стр. 5

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Мьянмы